Ukita ist der Familienname folgender Personen:

 Ukita Hideie (1572–1655), japanischer Daimyō
 Ukita Kazutami (1860–1946), japanischer politischer Wissenschaftler und Erzieher
 Katsumi Ukita (1930–1989), japanischer Maler
 Kensei Ukita (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Rui Ukita (* 1996), japanische Eishockeyspielerin